

Geografia 
 Barrack Hill – distretto di Newport, nel Galles

Persone 
 Romana Barrack, nome di battesimo di Carla Lane, attivista inglese
 Thomas J. Barrack Jr. – imprenditore statunitense

Pagine correlate 
 Barac
 Barack
 Barak